

Patronyme 

 Rolf Agop (1908-1998), chef d'orchestre et pédagogue allemand.

Prénom